

Vie e viali italiani 
 Via XX Settembre – Cagliari
 Via XX Settembre – Conegliano
 Via XX Settembre – Ferrara
 Via XX Settembre – Firenze
 Via XX Settembre – Genova
 Via XX Settembre – Lodi
 Via XX Settembre – Milano
 Via XX Settembre – Monza
 Via XX Settembre – Roma
 Via XX Settembre – Torino
 Via XX Settembre – L'Aquila
 Viale XX Settembre – Trieste

Altro 
 Via XX Settembre – per metonimia, può riferirsi al Ministero dell'economia e delle finanze
 Via XX Settembre – romanzo di Simonetta Agnello Hornby del 2013